Lohizun, Lohizune ou lohitzun / lohits̪un / est un dérivé basque de « lohi », « boue », signifiant « endroit limoneux, marécageux ». Comme le montre Saint-Jean-de-Luz, le nom lohizune est romanisé en Luz /lüss/.

Toponyme 
 Lohitzun, village de Soule (commune de Lohitzun-Oyhercq dans les Pyrénées-Atlantiques).
 Donibane Lohizune (« Saint-Jean des Limons »), nom basque de Saint-Jean-de-Luz, au Labourd dans les Pyrénées-Atlantiques.

Noms dérivés 
 Louts, affluent de l'Adour en aval de Dax, en Chalosse.
 Luz, affluent de l'Arros à Lagos dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Luz, affluent du gave de Pau à Baliros, au sud de Pau.
 Ruisseau du Luz, affluent de la Louge à Lalouret-Laffiteau en Haute-Garonne.
 Luz à Ayros-Arbouix (Hautes-Pyrénées).
 Luz-Saint-Sauveur, commune des Hautes-Pyrénées, en Lavedan.

On trouve des dérivés de type luzon /lüzũ/ où le locatif basque s'est maintenu :
 Luzoué (de Lohizuna), affluent du gave de Pau à Mourenx en Béarn.
 Luzoû, affluent droit de l'Adour à Bégaar au nord de Dax dans les Landes de Gascogne.

Note
De par sa proximité géographique avec l'Espagne, il y a parfois un amalgame entre le mot luz d'origine basque, explicité ci-dessus, et le mot luz qui signifie « lumière » en espagnol.

Toponymie basque